José Zapata peut désigner les personnalités suivantes :

  (1762-1837), peintre espagnol ;
 José Zapata Guzmán (né en 1957), footballeur péruvien ;
 José Zapata Martínez (né en 2003), footballeur mexicain.